Adriano Ferreira Martins (ur. 21 stycznia 1982) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji napastnika.

Kariera klubowa 
Od 2010 do 2015 roku występował w klubach Cerezo Osaka, Gamba Osaka, Tokushima Vortis i Ventforet Kofu.

Bibliografia 

Brazylijscy piłkarze
Urodzeni w 1982
Piłkarze Cerezo Osaka
Piłkarze Gamby Osaka
Piłkarze Tokushima Vortis
Piłkarze Ventforet Kofu